Саньхэ (Ланфан) (三河) — городской уезд городского округа Ланфан провинции Хэбэй (КНР)
 Саньхэ-Хуэйская национальная волость (三河回族乡) — национальная волость в составе городского уезда Аргунь городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (КНР).